Deborah es la versión inglesa del nombre femenino Débora. El mismo es de origen hebreo y significa "laboriosa como una abeja".

Puede hacer referencia a:
 Deborah, oratorio de Georg Friedrich Händel.
 Deborah, álbum de la cantante Debbie Gibson lanzado en  1996.
 Déborah, banda mexicana de Black metal sinfónico cristiano.
 Deborah David, actriz, cantante, modelo y perfumista guatemalteca.